Список стран, производящих яблоки — ранжированный по годам и объёмам (метрические тонны) список государств, являющихся крупнейшими мировыми производителями яблок.

Производство 
Источник данных: Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН ().

Площади яблоневых садов в 2020 году.

Примечания 

Яблоки
Растениеводство
Яблоки